Второй этап Южноамериканского кубка 2013 пройдёт с 13 августа по 5 сентября 2013 года. Первые матчи пройдут с 13 по 22 августа, ответные — с 27 августа по 5 сентября.

Формат 
Жеребьёвка турнира прошла 3 июля 2013 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

В первом этапе примут участие 32 команды, которые будут поделены на 16 пар. Победители каждой из пар попадут во второй этап.

Команды сыграют по одному матчу дома и в гостях. Каждая команда получит три очка за победу, одно — за ничью и ноль — за поражение. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей;
 Количество мячей, забитых в гостях;
 Серия послематчевых пенальти (без дополнительного времени).

Матчи 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="50"|Пара
!width="220"|Команда 1
!width="80"|Итог
!width="220"|Команда 2
!width="80"|1-й матч
!width="80"|2-й матч
|-
|O1
|align="right"|Эмелек 
|2:7
|align="left" | Универсидад Католика
|0:4
|2:3
|-
|O2
|align="right"|Ривер Плейт 
|1:0
|align="left" | Сан-Лоренсо
|1:0
|0:0
|-
|O3
|align="right"|Коло-Коло 
|0:3
|align="left" | Депортиво Пасто
|0:1
|0:2

|-
|O4
|align="right"|Наутико 
|2:2 
|align="left" | Спорт
|0:2
|2:0
|-
|O5
|align="right"|Ривер Плейт (Монтевидео) 
|0:1
|align="left" | Итагуи
|0:1
|0:0
|-
|O6
|align="right"|Велес Сарсфилд 
|2:1
|align="left" | Бельграно
|0:1
|2:0
|-
|O7
|align="right"|Индепендьенте Хосе Теран 
|2:4
|align="left" | Универсидад де Чили
|1:1
|1:3
|-
|O8
|align="right"|Баия 
|2:1
|align="left" | Португеза
|2:1
|0:0
|-
|O9
|align="right"|Атлетико Насьональ 
|2:0
|align="left" | Гуарани
|2:0
|0:0
|-
|O10
|align="right"|Ланус 
|4:1
|align="left" | Расинг
|2:1
|2:0
|-
|O11
|align="right"|Кобрелоа 
|1:1 
|align="left" | Ла Экидад
|0:0
|1:1
|-
|O12
|align="right"|Коритиба 
|1:1 
|align="left" | Витория
|0:1
|1:0
|-
|O13
|align="right"|Минерос 
|1:4
|align="left" | Либертад
|0:2
|1:2
|-
|O14
|align="right"|Понте-Прета 
|2:1
|align="left" | Крисиума
|2:1
|0:0
|-
|O15
|align="right"|Насьональ (Асунсьон) 
|0:1
|align="left" | ЛДУ Лоха
|0:0
|0:1
|}

Пара O1 

«Универсидад Католика» побеждает с общим счётом 7:2.

Пара O2 

«Ривер Плейт» побеждает с общим счётом 1:0.

Пара O3 

«Депортиво Пасто» побеждает с общим счётом 3:0.

Пара O4 

Общий счёт — 2:2. «Спорт» побеждает в серии послематчевых пенальти.

Пара O5 

«Итагуи» побеждает с общим счётом 1:0.

Пара O6 

«Велес Сарсфилд» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара O7 

«Универсидад де Чили» побеждает с общим счётом 4:2.

Пара O8 

«Баия» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара O9 

«Атлетико Насьональ» побеждает с общим счётом 2:0.

Пара O10 

«Ланус» побеждает с общим счётом 4:1.

Пара O11 

Общий счёт — 1:1. «Ла Экидад» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

Пара O12 

Общий счёт — 1:1. «Коритиба» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3.

Пара O13 

«Либердат» побеждает с общим счётом 4:1.

Пара O14 

«Понте-Прета» побеждает с общим счётом 2:1.

Пара O15 

«ЛДУ» Лоха побеждает с общим счётом 1:0.

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский кубок на сайте КОНМЕБОЛ 

 
Южноамериканский кубок 2013